Влади́мир Довгань:
 Довгань, Владимир Викторович (род. 1964) — российский предприниматель.
 Довгань, Владимир Захарович (1929—2006) — советский кинорежиссёр, сценарист.